Harzburg steht in Deutschland für
 Harzburg, ehemalige Kaiserburg bei Bad Harzburg am Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Kleine Harzburg, Burgruine nahe der Harzburg 
 Harzburg (Ilfeld), Erhebung bei Ilfeld im Südharz, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Bad Harzburg, Stadt am Harz im Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Amt Harzburg, ehemaliger Verwaltungsbezirk im heutigen Niedersachsen
 Herzburg (früher Harzburg genannt), ehemalige Burganlage bei Altenkirchen im Westerwald, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch
 Harzburger Front
 Hartsburg
 Harzberg